McElligott ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony McElligott (* 1955), britischer Historiker
 Dominique McElligott (* 1986), irische Schauspielerin